Triangolo della morte – locuzione giornalistica usata da alcune fonti per riferirsi ad una zona dell'Emilia, in relazione a una serie di omicidi immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale
 Triangolo della morte – locuzione giornalistica usata per riferirsi a un'area della Campania compresa tra Acerra, Nola e Marigliano, in relazione all'aumento della mortalità per tumori che si ritiene causata dallo sversamento illegale di sostanze tossiche da parte della Camorra
 Triangolo della Morte – nome dato durante l'occupazione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, nel periodo 2003-2010, alla regione a sud di Baghdad